де Хэвилленд DH.91 «Альбатрос» () — британский четырёхмоторный транспортный самолёт 1930-х годов.

История 
DH.91 был разработан в 1936 году Артуром Хэггом в соответствии с требованиями  «спецификаций Министерства авиации 36/35» на трансатлантический почтовый самолёт.

Особенностью конструкции был материал фюзеляжа - многослойное покрытие из фанеры и бальзы; аналогичное позже использовалось на бомбардировщике Mosquito. Кроме того, применение двигателей с воздушным охлаждением позволило сделать их обводы максимально обтекаемыми. Первый полёт прототипа «Альбатроса» состоялся 20 мая 1937 года, у второго прототипа во время испытаний с  перегрузочным весом сломался фюзеляж, но позже он был отремонтирован и усилен. Оба прототипа позже применялись в Imperial Airways.

Хотя самолёт изначально задумывался как почтовый, была разработана версия для перевозки 22 пассажиров; Основными отличиями были дополнительные окна и замена закрылков на щелевые. Imperial Airways заказала 5 машин, которые были поставлены ей в 1938-39 гг. На период начала войны, все семь самолётов выполняли рейсы из пригорода Бристоля Уитчёрча до Лиссабона и Шеннона.

Применение 

Согласно традициям компании, все её самолёты получили названия, начинавшиеся с одной и той же буквы, а имя головного стало общим названием этого типа: "Frobisher Class", в честь мореплавателя Мартина Фробишера. Подобный обычай, унаследованный от тогдашних традиций, распространённых во флоте и на железных дорогах, применялся и преемниками, BOAC и BEA также и в послевоенные годы.

Первым DH.91 в Imperial Airways стал Frobisher, полученный в октябре 1938 года. Пять пассажирских "Альбатросов" эксплуатировались на маршрутах из Кройдона в Париж, Брюссель и Цюрих. После завершения испытаний, оба прототипа также использовались в качестве дальних почтовых самолётов. Единственным достаточно долгим периодом их работы стало лето 1939 года, когда они были основным типом авиатранспорта на двухчасовом лондонском пассажирском маршруте Кройдон — Париж-Ле-Бурже.

С началом Второй мировой войны, 2 почтовых самолёта были в сентябре 1940 года переданы 271-й эскадрилье Королевских ВВС, использовавшей их как курьерские на линии между Великобританией (Прествик и Исландией (Рейкьявик); однако, оба они были уничтожены в результате аварий при посадке в Рейкьявике, Faraday в 1941 году и Franklin в 1942.

Пять пассажирских самолётов эксплуатировались Imperial Airways, (с сентября 1940 г. реорганизована после слияния с British Airways Ltd (1935) в BOAC) на маршрутах Бристоль-Лиссабон и Бристоль-Шаннон, выполнявшихся из аэропорта Уитчёрч.

Из 5 оставшихся, Frobisher был уничтожен в Уитчёрче во время немецкого авианалёта,, Fingal попал в аварию во время аварийной посадке, вызванной отказом топливной системы (1940 год, Паклчёрч) и Fortuna потерпел крушение возле аэропорта Шаннон в 1943 году; происшедшей, согласно результатам экспертизы, из-за разрушения фанерных элементов крыла. Ввиду возможности повторения подобных аварий, а также из-за отсутствия запасных частей, Falcon и Fiona были списаны в сентябре 1943 года.

Судьбы отдельных самолётов 
Frobisher
(G-AFDI) Пассажирский. Головной самолёт серии, получен компанией Imperial Airways (позже BOAC) в 1938 году. Уничтожен на земле во время немецкого авианалёта на аэропорт Уитчёрч 20 декабря 1940 года.

Falcon
(G-AFDJ) Пассажирский. Получен в 1938 году. Сдан на слом в сентябре 1943 года.

Fortuna
(G-AFDK) Пассажирский. Получен в 1939 году. Разрушен при аварийной посадке возле аэропорта Шаннон (Ирландия) 16 июля 1943 года.

Fingal
(G-AFDL) Пассажирский. Получен 1939 году. Уничтожен в результате аварийной посадки близ аэродрома Паклчёрч, Глостершир, Англия 6 октября 1940 года.

Fiona
(G-AFDM) Пассажирский. Получен в 1939 году. Сдан на слом в сентябре 1943 года.

Faraday
(G-AEVV) Почтовый. Получен в августе 1939 года. В 1940 году был передан в BOAC, а затем в 271-ю эскадрилью Королевских ВВС (бортовой номер AX903). Разрушен при посадке в Рейкьявике 11 августа 1941 года.

Franklin
(G-AEVW) Почтовый. Передан из BOAC в 271-ю эскадрилью Королевских ВВС (бортовой номер AX904). Разрушен при посадке в Рейкьявике 7 апреля 1942 года (поломка шасси).

Принадлежавшая British Airways модель самолёта Albatross в масштабе 1:10,, была найдена в ящике в Кройдоне в 1990-х годах и ныне экспонируется в музее Speedbird House.

Операторы 

 Imperial Airways (с сентября 1940 года BOAC) — получила все 7 машин, позже передала 2 в ВВС.
  ВВС Великобритании
 No. 271 Squadron RAF — 2 почтовых самолёта, полученных от BOAC, оба повреждены в результате аварий.

Тактико-технические характеристики (DH.91)

Самолёт в массовой культуре

В кинематографе 
Вероятно, единственный фильм, в котором за время своей короткой карьеры успел появиться DH.91 — короткометражная хроникально-документальная лента 1939 года «The Islanders». В ней же фигурирует и летающая лодка Short Empire.

В стендовом моделизме 
Масштабную сборную модель D.H.91 Albatross в масштабе 1:72 с 2018 года выпускает в нескольких вариантах оформления чешская фирма Valom: #72128 Imperial Airways G-AFDK Fortuna, #72129 самолёты BOAC в камуфляже RAF G-AFDM Fiona и G-AFDK Fortuna, #72130 Imperial Airways G-AFDL Fingal

См. также 
 Fairey FC1
 de Havilland Mosquito
 Список самолётов Второй мировой войны
 Инцидент с рейсом 777 BOAC

Комментарии

Примечания

Источники

Ссылки 
 de Havilland DH.91 Albatross на сайте «Уголок неба»
 статья о самолёте на сайте «Альтернативная история»
 Видео YouTube «De Havilland DH.91 Albatross»

Albatross
Военно-транспортные самолёты
Самолёты Великобритании
Низкопланы